Jakl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Jakl (1900–1965), österreichischer Kommunalpolitiker
 Pavel Jákl (* 1950), tschechischer Publizist und Künstler

 Tomáš Jakl (* 1972), tschechischer Archivar